Fedor Massalski (XV-XVI w.) – kniaź, syn Wasyla i Hanny, ojciec Iwana i Wasyla, prawnuk Światosława Titowicza, księcia karaczewskiego
 Fedor Massalski (XV-XVI w.) – kniaź, syn Iwana, zmarł bezpotomnie, praprawnuk Światosława Titowicza
 Fedor Massalski (XV-XVI w.) – kniaź, syn Michała i Tatiany, ojciec Iwana i Wasyla, praprawnuk Światosława Titowicza, dziedzic dóbr Poskoń i Hrebino 1490 r., właściciel dóbr Olekszyce w powiecie grodzieńskim 1509 r.
 Fedor Massalski (XVI w.) – kniaź, syn Iwana „Muńczy”, ojciec Iwana i Wasyla, prawnuk Fedora Wasylewicza Massalskiego, właściciel dóbr Zińki (Зіньки) i Serniki w powiecie krzemienieckim 1583 r.
 Fedor Massalski (XVI w.) – kniaź, syn Michała i Maryny z Kroszyńskich, wnuk Fedora Michałowicza Massalskiego, żonaty z Hanną Kolendą
 Fedor Massalski (XVI-XVII w.) – kniaź, syn Iwana i prawdopodobnie Heleny z Matwiejów, wnuk Fedora Michałowicza Massalskiego, żonaty z Bohdaną Łukomską, ojciec Andrzeja, dziedzic dóbr Olekszyce, Stary Dwór, Dojlidy i Chodaków 1570 r., poborca powiatu grodzieńskiego 1580 r., marszałek hospodarski 1582 r.

Zobacz też 
 Massalscy